Teufelsgeiger steht für:

 Der Teufelsgeiger, deutsch-österreichisch-italienischer Spielfilm über Paganini
 Teufelsgeiger von Eppendorf, Spitzname von Lonzo (Geiger)